Maqomayev ist der Familienname folgender Personen:

 Cəmaləddin Maqomayev (1910–1977), sowjetischer Politiker in der Aserbaidschanischen SSR

Maqomayev bezeichnet:

 (4980) Magomaev, einen Asteroiden des Hauptgürtels